Південноміньська мова, один із діалектів китайської мови 
 Norwegian Air Norway, найбільша в Норвегія бюджетна авіакомпанія

Див. також 
 NaN — одне з особливих значень числа з рухомою комою